Příjmení Prokop nosí více osobností:

 Albín Theodor Prokop (1838–1916) – architekt
 August Prokop (1838–1915) – rakouský architekt a restaurátor
 Bohumír Prokop (* 1968) – český házenkář
 Daniel Prokop (* 1984) – český sociolog
 František Prokop – český lékař
 František Josef Prokop (1901–1973) – český šachista, šachový skladatel a novinář
 Jan Prokop – český režisér
 Jaroslav Prokop (* 1950) – český fotograf, grafik a vysokoškolský pedagog
 Josef Prokop – vícero nositelů
 Karel Prokop (1893–1943) – celní inspektor, odbojář, velitel jinonického akcízu
 Kiril Prokop (1883–?) – československý politik a poslanec
 Ladislav Prokop Procházka (1872–1955) – český lékař, politik, hudební skladatel a spisovatel
 Marek Prokop (* 1965) – konzultant a odborník na SEO
 Martin Prokop (* 1982) – český automobilový závodník
 Michal Prokop (rozcestník) – více osob
 Miroslav Prokop (1922–1942) – syn Karla Prokopa, odbojář, pomocník radistů v jinonickém akcízu
 Pavel Prokop – český nakladatel
 Petr Prokop (*1978) – český fotbalista
 Přemysl Prokop – český kameraman a režisér
 Rostislav Prokop (* 1966) – slovenský fotbalista
 Stanislav Prokop (1946–2019) – římskokatolický kněz, pedagog a spolupracovník StB
 Tomáš Prokop (* 1994) – český hokejista
 Vladimír Prokop (fotbalista) (* 1970) – slovenský fotbalista
 Vladimír Prokop (1936–2002) (1936–2002) – český regionální historik, kreslíř a středoškolský pedagog, otec historika Vladimíra Prokopa
 Vladimír Prokop (1960) (* 1960) – český regionální historik a historik výtvarného umění a literatury a středoškolský pedagog, syn historika Vladimíra Prokopa

 ženská varianta s přechýlením, tzn. Prokopová
Julie Prokopová-Škrabálková (1890–1966) – československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
Marta Prokopová (* 1988) – divadelní herečka a tanečnice

Související články 
 Svatý Prokop (asi 970–1053) – český poustevník
 Prokop – mužské křestní jméno
 Prokeš – české příjmení
 Prokůpek
 Prokopios – další 4 světové osobnosti s ekvivalentním jménem

Česká příjmení